Häbbersflyarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häbbersflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 710195-143859), sjö i Krokoms kommun,  (8,41 ha)
Häbbersflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 710217-143764), sjö i Krokoms kommun,  (21,4 ha)

Se även
 Häbberssjön
 Häbberstjärn
 Häbbersvattnet
 Häbbersträsket
 Häbbers-Strandtjärnen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn